Pflanzliche Abwehr steht für:
 Pflanzliche Abwehr von Herbivoren
 Pflanzliche Abwehr von Pathogenen